При́городная во́лость — названия муниципальных образований и административных единиц в Российской Федерации и СССР:

Существующие
 Пригородная волость — муниципальное образование в Новосокольничесском районе Псковской области.
 Пригородная волость — муниципальное образование в Опочецком районе Псковской области.
 Пригородная волость — муниципальное образование в Пустошкинском районе Псковской области.

Упразднённые
 Пригородная волость (Вологодский уезд) — в составе Вологодской губернии
 Пригородная волость (Корочанский уезд) — в составе Курской губернии
 Пригородная волость (Новооскольский уезд) — в составе Курской губернии
 Пригородная волость (Путивльский уезд) — в составе Курской губернии
 Пригородная волость (Богородский уезд) — в составе Московской губернии
 Пригородная волость (Серпуховский уезд) — в составе Московской губернии
 Пригородная волость (Сапожковский уезд) — в составе Рязанской губернии
 Пригородная волость (Бугурусланский уезд) — в составе Самарской губернии
 Пригородная волость (Лебедянский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Пригородная волость (Усманский уезд) — в составе Тамбовской губернии

См. также 
 Пригородное сельское поселение — муниципальные образования в регионах России.
 Пригородный сельсовет